Ulise poate fi:

Ulise (Odiseu), personaj legendar
Ulise (roman), cel mai cunoscut roman al scriitorului irlandez James Joyce
Ulise Petrescu
Sindromul Ulise
Penelopa și Ulise

Ulysses 
Ulysses S. Grant, președinte american
Doutor Ulysses, oraș în Paraná (PR), Brazilia